Monique Denyse Pelletier (ur. 1926) – francuska prawniczka i polityczka
 Monique Pelletier (1934–2020) – francuska bibliotekarka
 Monique Pelletier (ur. 1969) – amerykańska narciarka